Paksi SE (Paks sau PSE) este un club de fotbal din Paks, Ungaria.Echipa susține meciurile de acasă pe  Stadionul PSE cu o capacitate de 4.000 de locuri.

Legături externe 
 Official website (în Ungurește)
  /  /  /  Statistici, istorie

Cluburi ungare de fotbal